Saunderseiland (Falklandeilanden), een van de Falklandeilanden
 Saunderseiland (Zuid-Georgia en de Zuidelijke Sandwicheilanden), een van de eilanden behorend bij Zuid-Georgia en de Zuidelijke Sandwicheilanden